Elmina può riferirsi a

Geografia
El Mina, città del Libano
Elmina (Malesia)
El Mina (Mauritania)
Elmina Castle, fortezza nei pressi di Elmina (Ghana). 
Elmina Estate
Elmina Shepard Taylor (1830-1904), attivista statunitense per i diritti umani
Battaglia di Elmina

Toponomastica
Versione femminile del nome Elmo